Savidan ist der Familienname folgender Personen:

 John Savidan (1902–1991), neuseeländischer Langstreckenläufer
 Steve Savidan (* 1978), französischer Fußballspieler